Hotărani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hotărani (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Hotărani (Olt), Dorf im Kreis Olt